PHF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Patrick Henry Field, Newport News / Williamsburg (Virginia), Stati Uniti
 PHF – Riconoscimento Paul Harris Fellow del Rotary